

E

Einzelnachweise 

E
Musiklabel E